Statement of Auditing Standards, ist ein Standard des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Der Standard unterstützt Wirtschaftsprüfer mit Vorgaben zur Durchführung von Überprüfungen in Unternehmen. 

Das AICPA hat eine Reihe von Standards herausgegeben, die unter dem SAS-Kürzel numerisch gelistet werden. 

Qualitätsmanagement